Pedro Cabral (engenheiro), brasileiro
 Pedro Álvares Cabral, navegante português

Ver também

Desambiguações de antropônimos